Соревнования в беге на 110 метров с барьерами у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 15 и 16 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Лидером перед началом соревнований был ямайский бегун Омар Маклауд, показавший лучшее время в сезоне 12,98 сек и выигравший бег на 60 метров с барьерами на чемпионате мира в помещении 2016 года в Портленде. Девон Аллен, победитель американского отбора, показал второе время года 13,03 сек, опередив  Орландо Ортегу из Испании. 

Чемпион Олимпийских игр 2012 года Арис Мерритт не участвовал в Играх в Рио, так как провалил американский отбор, который также не прошли чемпионы мира Дэвид Оливер и Джейсон Ричардсон. Российский бегун Сергей Шубенков отсутствовал, так как российские легкоатлеты не были допущены к участию на Олимпиаде из-за допингово скандала, а Хансл Парчмент получил травму. Таким образом, в розыгрыше медалей Олимпиады 2016 года не принимали участие медалисты прошлых Олимпийских игр и чемпионата мира 2015 года.

В итоге победителем стал лидер сезона ямайский бегун Омар Маклауд, выигравший для своей страны первую золотую медаль в данной дисциплине. На втором месте расположился испанец кубинского происхождения Орландо Ортега, замкнул тройку француз Димитри Баску.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание

Приведено бразильское время проведения соревнований (UTC-3)

Результаты

Раунд 1

Забег 1
Ветер: +0,1 м/с

Забег 2
Ветер: +0,4 м/с

Забег 3
Ветер: +1,4 м/с

Забег 4
Ветер: +0,1 м/с

Забег 5
Ветер: -0,2 м/с

Забег 6 (утешительный)
Ветер: -0,1 м/с

 Петр Свобода изначально был дисквалифицирован согласно правилу 168.7.  Его участие в полуфинале указывает на отмену этого решения..

Полуфиналы

Полуфинал 1
Ветер: +0,5 м/с

Полуфинал 2
Ветер: -0,1 м/с

Полуфинал 3
Ветер: +0,3 м/с

Финал
Ветер: +0,2 м/с

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Бег с барьерами на Олимпийских играх